

Tabela końcowa 

M = liczba meczów; Z = Games Won; R = remisy; P = porażki; bramki: zdobyte-stracone; Pkt = punkty

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w Anglii
2000 w Anglii